Dries Vanthoor – pilota automobilistico belga
 Laurens Vanthoor – pilota automobilistico belga
 Wim Vanthoor – economista olandese